Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Żyngiel – polsko-litewski malarz
 Piotr Żyngiel – polski malarz, pedagog, konserwator